Сусоловка:

 Сусоловка — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Сусоловка — железнодорожная станция в посёлке Сусоловка.
 Сусоловка (Сосенка) — река, впадает в Залесскую Лалу (приток Лузы).